Le terme russe Sokolniki, qui provient du russe sokol (le faucon) peut faire référence :

Russie 
 à Sokolniki, un district de la ville de Moscou ;
 au parc Sokolniki de Moscou ;
 à la station de métro Sokolniki de Moscou ;
 à la ville de Sokolniki dans l'oblast de Toula.

Pologne 
dans la Voïvodie de Basse-Silésie 
 Sokolniki, un village dans la Powiat de Dzierżoniów
 Sokolniki, un village dans la Powiat de Środa Śląska
 Sokolniki, un village dans la Powiat de Wrocław

dans la Voïvodie de Łódź
 Sokolniki, une gmina rurale du powiat de Wieruszów
 Sokolniki, un village dans la Powiat de Wieruszów
 Sokolniki, un village dans la Powiat de Zgierz

dans la Voïvodie des Basses-Carpates
 Sokolniki, un village

dans la Voïvodie de Mazovie
 Sokolniki, un village dans le powiat de Garwolin
 Sokolniki, un village dans la Powiat de Płock

dans la Voïvodie de Grande-Pologne
 Sokolniki, un village dans le powiat de Gniezno
 Sokolniki, un village dans la Powiat de Września

dans la Voïvodie de Silésie 
 Sokolniki, un village
 Sokolniki, village dans le powiat de Myszków

dans la Voïvodie d'Opole 
 Sokolniki, un village

dans la Voïvodie de Poméranie occidentale
 Sokolniki, un village dans le powiat de Goleniów
 Sokolniki, un village dans la Powiat de Pyrzyce

Voir aussi